Arashi – boy band giapponese
 Arashi – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese varata nel 1940
 Arashi – singolo degli Arashi del 1999